Il cancelliere è un funzionario a cui vengono assegnate diverse attribuzioni in vari ordinamenti giuridici.

Politica 
Germania
 Cancelliere del Reich – capo del governo tedesco durante l'Impero tedesco, la Repubblica di Weimar (1919-1933) e il Terzo Reich nazista (1933-1945)
Italia
 Cancelliere – funzionario pubblico dell'ordinamento giudiziario italiano
 Cancelliere di Firenze – magistratura della Repubblica fiorentina
 Cancelliere grande –  capo della burocrazia statale nella Repubblica di Venezia
Regno Unito
 Cancelliere dello Scacchiere – nel governo britannico equivale al Ministro delle finanze
 Lord cancelliere – carica governativa responsabile del buon andamento e dell'indipendenza delle corti di giustizia
 Cancelliere del Ducato di Lancaster – membro del governo del Regno Unito
 Cancelliere di Scozia –  incarico affidato al grande ufficiale di Stato del Regno Unito

Altro 
 Cancelliere – in ambito ecclesiastico, funzionario con molteplici funzioni amministrative
 Cancelliere – in ambito accademico, dirigente di un'università o un college

Pagine correlate 
 Cancelliere federale
 Cancellieri
 Chancellor